Община Е́зеро () —  община (муниципалитет) в северо-западной части Республики Сербской в составе БиГ. Центр общины находится в собственно посёлке Езеро. Относится к региону Баня-Лука, в частности, субрегиону Мрконич-Град.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Езеро составила 1 341 человек, по переписи 1991 года (в 11 нп) —  4 889 человек.

Этнический состав населения общины Езеро (в 11 нп) по переписи 1991 года:
 сербы — 2278 (46,59 %);
 боснийские мусульмане — 1384 (28,31 %);
 хорваты — 1131 (23,13 %);
 югославы — 59 (1,21 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 37 (0,76 %).
 Всего: 4.889 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 11 населённых пунктов.

Список населённых пунктов общины Езеро с численностью населения по переписям 1991 и 2013 годов:

История 
После боснийской войны в 1995 году из состава общины Яйце (из 62 нп), отошедшей в основном к ФБиГ (51 нп), была выделена отдельная община Езеро (11 нп), отошедшая к Республике Сербской.

Примечания 

Общины Республики Сербской